Солнцевка, до ВОВ Солнцево — село в Белгородском районе Белгородской области на притоке реки Липчик. Входит в состав Яснозоренского сельского поселения.

География 
Село расположено недалеко от районного центра — Майского. Через речку — левый приток реки Липец — граничит с селом Борисовка, что на территории Украины.
Часовой пояс

История 
 1897 — левобережная часть села Солнцевка (Харьковской губернии) переименована в село Борисовка (Харьковский район). Правобережная часть продолжала называться "Солнцевка" (позднее Солнцево Белгородской области).
 В 1940 году, перед ВОВ, в Солнцево были 97 дворов, две ветряные мельницы и сельсовет.

Население

Примечания 

Населённые пункты Белгородского района